ТОВ «Інтер-ГТВ» () — підприємство з виробництва продукції, яка застосовується в сільському господарстві, машинобудуванні, автомобіле- і тракторобудуванні, будівництві, залізничному транспорті, що розташований у Білій Церкві (Київська область).

Історія компанії 
«Білоцерківський завод гумових технічних виробів» був введений в дію в 1976 році в складі «Виробничого об'єднання шин і резіноасбестових виробів (БПО шин і РАІ)».

Будівництво «БПО шин і РАІ» було розпочато в 1965 р . 32 організації країни проектували об'єкти об'єднання, десятки промислових підприємств поставляли йому матеріали і обладнання. Перша черга об'єднання була пущена в 1972 році. Річний обсяг виробництва за проектом був 170800000. руб.

Будівництво заводу ГТВ почалося в 1972 році і тривало протягом 3-х років. Проектними рішеннями передбачалося створення підприємства високої продуктивності праці і культури виробництва.

Основні види діяльності 

Завод гумотехнічних виробів спеціалізується на випуску фірмових і неформових виробів, ременів клинових приводних, вентиляторних, варіаторних, пластини технічної, килимів діелектричних і технічних, сумішей гумових товарних та ін. і являє собою комплекс окремих виробництв (цехів), кожне з яких характеризується самостійним технологічним процесом.

Продукція 
Компанія безпосередньо виробляє:
 Пластини, листи та стрічки з вулканізованої гуми для виготовлення взуттєвих підметок;
 Труби гумові армовані металом;
 Приводні паси гумові клиноподібної, трапецеїдальної чи смугової форми;
 Інші вироби з вулканізованої гуми.

Модернізація виробництва 
У 2011 році Білоцерківський завод ГТВ освоїв випуск нових видів продукції. До кінця року запускаються в серійне виробництво Рукави гумові напірні з текстильним каркасом неармовані по ГОСТ 5398-76. Навесні 2011 року успішно освоєно виробництво напірних довгомірних рукавів згідно ГОСТ10362-76, а також ременів з арамідних кордшнура «Кевлар».

Сертифікація 
З 2003 року підприємство сертифіковане в системі управління якістю на відповідність міжнародному стандарту ISO — 9001. Застосовувані стандарти в рамках цієї системи управління якістю формують основу для поліпшення діяльності організації, дозволяють їй успішно працювати в майбутньому, пов'язують всіх зацікавлених осіб єдиною метою, і в кінцевому підсумку — організація ефективно функціонує в конкурентному середовищі, забезпечуючи якісну продукцію та умови праці співробітників підприємства на високому рівні.

На ТОВ «Інтер-ГТВ» діє сертифікована лабораторія. Випробувальна лабораторія проводить: фізико-механічні, санітарно-хімічні та стендові випробування гумотехнічних виробів, гумових сумішей з метою контролю якості продукції та її сертифікації. Впроваджена система якості спрямована на максимальне задоволення вимог замовника рівнем якості послуг, зниженням витрат на процеси випробувань та забезпеченням достовірності їх результатів.

Партнери ТОВ «Інтер-ГТВ» 
Підприємство є постійним постачальником комплектуючих для конвеєрів найбільших автомобілебудівних, тракторобудівних, комбайнових і агрегатних заводів: ХК «АвтоКрАЗ» м Кременчук, ЗАТ «ЗАЗ» м Запоріжжя, ЗАТ «ЛАЗ» м Львів, ВАТ «Гідросила» м Кіровоград, ВАТ «МЗТГ» м Мелітополь, ВАТ «Завод тракторних агрегатів» м Вінниця, ВАТ «Херсонські комбайни» м Херсон, ДП ВО "Південний машинобудівний завод ім. Макарова «, ВАТ» ХТЗ "м Харків, РУП «Гомсельмаш» м Гомель, Білорусь, КЗ «Ростсельмаш» м Ростов-на-Дону, Росія. Їх відгуки про нашу діяльність є гарантією нашої порядності та успішного ділового співробітництва.

Компанія експортує товари в наступні країни: Вірменія, Болгарія, Білорусь, Угорщина, Казахстан, Литва, Молдова, Пакистан, Росія, Єгипет.

Див. також 
 ПрАТ «Росава»
 Автомобільна шина

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ТОВ «Інтер-ГТВ»

Підприємства Білої Церкви
Підприємства, засновані 1976
1976 у Київській області
Виробники гумових виробів